Севенард — фамилия. Известные носители:
 Севенард, Константин Юрьевич (род. 1967) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Севенард, Элеонора Константиновна (род. 1998) — российская балерина, ведущая солистка Большого театра.
 Севенард, Юрий Константинович (1935—2021) — советский и российский гидростроитель, депутат Государственной думы.